Dit is een lijst van landen gesorteerd naar de verschillen in inkomen tussen de rijksten en armsten van ieder land. Om de ongelijkheid te meten is gebruikgemaakt van de Gini-index, waarbij een index van 0 gelijkstaat aan volkomen gelijkheid en 100 aan volkomen ongelijkheid. De meeste West-Europese landen hebben een zeer lage Gini-index vanwege hun hoge inkomsten- en erfenisbelasting.
De bedragen zijn gebaseerd op berekeningen van het United Nations Development Programme voor 2004 (kolom 1), de World bank voor bedragen van 2011 (Voor landen waar er geen bedragen van 2011 gekend waren werden de bedragen van 2010 genomen) en Eurostat voor bedragen van 2013.

Bron
 Het Human Development Index Rapport 2004

Gerelateerde onderwerpen
 Lijst van landen naar bnp
 Lijst van landen naar bbp per capita
 Lijst van landen naar kkp per capita
 Bruto binnenlands product

Inkomensverschillen
Inkomensverdeling